Jugendstiltheater steht für folgende im Jugendstil errichtete Theatergebäude
Staatstheater Cottbus 
Jugendstiltheater Klagenfurt
Jugendstiltheater Wien